Відкритий чемпіонат США з тенісу 2007 проходив з 27 серпня по 9 вересня 2007 року на відкритих кортах Тенісного центру імені Біллі Джин Кінг у парку Флашинг-Медоуз у районі Нью-Йорка Квінз. Це був четвертий, останній турнір Великого шолома календарного року.

Значні полії 
В одиночному розряді чоловіків Роджер Федерер зумів захистити свій титул. Він першим у відкриту еру зміг виграти чотири чемпіонати США поспіль. Для нього ця перемога стала 12-ю в турнірах Великого шолома.
 
В одиночних жіночих змаганнях Марія Шарапова втратила титул, програвши в третьому колі 18-річній Агнешці Радванській. Жустін Енен виграла турнір без жодного програного сета, так само як Ролан-Гаррос-2007. Ця перемога стала для неї 7-ю та останньою в турнірах Великого шолома — у травні наступного року вона завершила кар'єру в 25 років.

Білоруська пара Азаренко/Мирний виграла мікст. Азаренко виграла мікст вперше, Мирний — третій раз, із них два у США.

Результати фінальних матчів

Дорослі

Юніори

Чоловічий одиночний розряд

Див. також 

 Відкритий чемпіонат Франції з тенісу 2007
 Вімблдонський турнір 2007
 Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу 2007

Виноски 

Відкритий чемпіонат США з тенісу
Травень 2007
Червень 2007
2007 в американському спорті
2007 у тенісі